Seiring ist der Familienname von

 Georg Seiring (1883–1972), deutscher Hygieniker

Seiring heißen folgende geographische Objekte:

 Seiring (Gemeinde Atzbach), Ortschaft der Gemeinde Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Seiring (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Marktgemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Seyring